Яхмес Меритамон ( «рождённая Яхом, возлюбленная Амоном») — древнеегипетская царица, супруга фараона XVIII династии Аменхотепа I.

Биография 

Яхмес Меритамон была дочерью Яхмоса I и Яхмос-Нефертари, сестрой Аменхотепа I.

От своей матери она унаследовала титул «Супруга бога Амона». Её другие титулы: «дочь фараона» (S3t-nswt), «сестра фараона» (Snt-nswt), «Хозяйка двух земель» (Nbt-t3wj), «Великая царица» и «жена бога» (Ḥmt-ntr).

Мумия Яхмес Меритамон в картонном гробу найдена в гробнице TT358 Дейр-эль-Бахри, впоследствии изучена с помощью компьютерной томографии, результатом которой стал вывод, что Яхмес Меритамон страдала артритом и сколиозом. Анализы также показали, что она умерла в возрасте 40 лет.

Мумия и саркофаг находятся сейчас в Египетском музее в Каире. Саркофаг антропоморфный.

Во время раскопок 1817 года в Карнаке Джованни Бельцони обнаружил её известняковую статую.

Генеалогия

См. также

Примечания 

Правители Египта
Царицы Древнего Египта
Персоналии XVIII династии Египта
Супруга бога Амона
Принцессы Древнего Египта